Lherm (Haute-Garonne)
Lherm (Lot)
ook:
L'Herm, Ariège
Saint-Germain-l'Herm,  Puy-de-Dôme
Saint-Cernin-de-l'Herm,   Dordogne
Saint-Julien-de-l'Herms,  Isère
Saint-Michel-en-l'Herm,   Vendée